Calori ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Calori (geb. 1966), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Angela Calori (1732–um 1790), italienische Opernsängerin (Sopran)